Storselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storselet (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,38 ha)
Storselet (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (1,09 km²)
Storselet (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,66 ha)
Storselet (Skorpeds socken, Ångermanland, 703774-159092), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,9 ha)
Storselet (Skorpeds socken, Ångermanland, 704120-159048), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Storselet (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (46,9 ha)
Storselet (Burträsks socken, Västerbotten, 716974-169408), sjö i Skellefteå kommun, 
Storselet (Burträsks socken, Västerbotten, 716991-171566), sjö i Skellefteå kommun,  (14,9 ha)
Storselet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Storselet (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (13,4 ha)
Storselet (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (23,6 ha)
Storselet, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Storselet (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,19 km²)
Storselet (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (78 ha)
Storselet (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (15,6 ha)
Storselet (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (2,3 km²)
Storselet (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (11,6 ha)
Storselet (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (14,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn